CUC est un sigle composé des trois lettres C, U et C qui peut faire référence à : 
 Clermont Université Club, principalement connu par sa section féminine (Clermont Université Club de basket-ball) ;
 Communauté urbaine de Cherbourg, une intercommunalité de la Manche ;
 Concordia University Chicago, l'Université Concordia de Chicago, aux États-Unis ;
 Computer Usage Company, première entreprise ayant vendu des services informatiques, fondée en .

CUC est un codon, qui signifie :
 leucine, selon le code génétique.

CUC est un code qui peut signifier :
 Peso cubain convertible, une des deux monnaies de Cuba, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Aéroport international Camilo Daza, aéroport de Cúcuta, en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports.
Code